Bilice (Šibenik-Knin), een gemeente in de Kroatische provincie Šibenik-Knin
Bilice (Pleternica), een plaats in de gemeente Pleternica in de Kroatische provincie Požega-Slavonië